La frase "Algún día" tiene literalmente su fecha, la cual esta fijada en el día de mañana y también

Algún día puede referirse a:

 Algún día, canción de Julieta Venegas; o
 Algún día, canción de Soda Stereo.
 Algún día (relato), relato de Isaac Asimov